Гран-при Великобритании 1963 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1963 года. Автогонки прошли 20 июля 1963 года на трассе Сильверстоун.

Травмированный на предыдущем этапе Лудовико Скарфиотти не восстановился к этой гонке и его команда «Феррари» выступала в Великобритании только с одной машиной. «Сирокко» выставила вторую машину под управлением Яна Бёрджеса, а «Reg Parnell Racing» приняла в свои ряды дебютировавшего в Формуле-1 действующего чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Майка Хэйлвуда. Стартовое поле дополнили частные пилоты Боб Андерсон и Джон Кемпбелл-Джонс. Обладатель поула Джим Кларк проиграл старт и откатился на пятое место, но уже через три круга смог пробиться вперёд и обойти лидировавшего Джека Брэбема. Грэм Хилл долгое время удерживал вторую позицию, но нехватка топлива вынудила его пропустить вперёд на последних кругах Джона Сёртиса. Джим Кларк не упустил лидерства до самого финиша, завоевав четвёртую победу подряд.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-3 Джек Брэбем

4-82 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Великобритании